HJK est un sigle qui peut désigner :
 Helsingin Jalkapalloklubi, un club de football masculin finlandais, basé à Helsinki ;
 Helsingin Jalkapalloklubi, un club de football féminin finlandais basé à Helsinki ;
 , une unité des forces spéciales de l'armée norvégienne.